15-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 27 по 31 июля 1983 года в Сан-Паулу (Бразилия) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 14-й раз в своей истории и в 9-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Уругвай, Чили, Эквадор.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в финальный этап и по круговой системе разыгрывают места с 1-го по 4-е. Учитываются результаты встреч команд между собой на предварительном этапе. По такой же системе места с 5-го по 7-е разыгрывают сборные, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 27 июля: Чили — Уругвай 3:0 (16:14, 15:6, 15:10); Бразилия — Колумбия 3:0 (15:2, 15:3, 15:3).
 28 июля: Чили — Колумбия 3:2 (17:15, 12:15, 12:15, 15:7, 15:10); Бразилия — Уругвай 3:0 (15:9, 15:7, 15:4).
 29 июля: Колумбия — Уругвай 3:0 (15:7, 15:7, 15:11); Бразилия — Чили 3:0 (15:6, 15:3, 15:2).

Группа В 

 27 июля: Венесуэла — Эквадор 3:0 (15:2, 15:5, 15:9).
 28 июля: Аргентина — Эквадор 3:0 (15:2, 15:1, 15:0).
 29 июля: Аргентина — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:5, 16:14).

Классификационный раунд 
Курсивом выделен результат матча предварительного этапа, пошедший в зачёт классификационного раунда

 30 июля: Колумбия — Эквадор 3:0 (15:3, 15:7, 15:7).
 31 июля: Эквадор — Уругвай 3:1 (13:15, 15:6, 15:6, 15:1).

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 30 июля: Аргентина — Чили 3:0 (15:4, 15:2, 15:3); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:2, 15:4).
 31 июля: Чили — Венесуэла 3:2 (15:8, 18:16, 17:19, 7:15, 15:13); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:7, 15:10, 15:2).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Шандо, Бернард, Уильям, Монтанаро, Бернардиньо, Бадалока, Фернандо, Ренан Даль Дзотто, Амаури, Маркус Винисиус, Руй Кампос Насименто. Тренер — Бебето ди Фрейтас.

  Аргентина: Даниэль Кастеллани, Леонардо Вирнес, Эдуардо Мартинес, Руби, Уго Конте, Вальдо Кантор, Хуан Уриарте, Рауль Кирога, …

  Чили.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1983 год в волейболе